Ракель:

 Ракель — элемент печатных машин для трафаретной, глубокой печати и некоторых электрографических аппаратов.
 Ракель Дэрриан (род. 1968) — псевдоним американской порноактрисы Келли Джексон.